Via Mala – droga rzymska z Mediolanu przez Przełęcz Świętego Bernarda do Lindau
 Via Mala – powieść szwajcarskiego pisarza Johna Knittela z 1934
 Via Mala – niemiecki dramat z 1945 roku w reżyserii Josefa von Bákyego, ekranizacja powieści
 Via Mala – niemiecki dramat z 1961 roku w reżyserii Paula Maya, ekranizacja powieści
 Via Mala – niemiecko-francusko-włosko-austriacki serial z 1985 roku, ekranizacja powieści
 Viamala (Via Mala) – wąwóz w szwajcarskim kantonie Gryzonia, przez który w starożytności biegła rzymska droga

Zobacz też